Ле-Буша́ж () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Шампань-Мутон. Округ коммуны — Конфолан.

Код INSEE коммуны — 16054.

Коммуна расположена приблизительно в 350 км к юго-западу от Парижа, в 60 км южнее Пуатье, в 50 км к северу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 168 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 91 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 49 были экономически активными, 42 — неактивными (показатель активности — 53,8 %, в 1999 году было 61,7 %). Из 49 активных работали 45 человек (27 мужчин и 18 женщин), безработных было 4 (3 мужчины и 1 женщина). Среди 42 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 24 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Нотр-Дам (XII век)
 Бронзовый колокол (1581 год). Вес — 175 кг. На колоколе выгравирована надпись: VIGILATE SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS MVLXXXI. Исторический памятник с 1943 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта